YY fait référence à :

 YY correspond à l' ;
 Yannis Youlountas (1970- ), un philosophe, poète, écrivain et réalisateur franco-grec ;
 yy.com, un réseau social chinois ;
 YY (minuscule yy), un digramme de l'alphabet latin composé de deux Y.